Влади́мир Пахо́мов: Пахомов, Владимир Александрович (1951—2016) — советский и российский государственный деятель, заместитель министра торговли Российской Федерации, генеральный директор ОАО «Судоэкспорт», генерал-лейтенант.
 Пахомов, Владимир Борисович (1948—1999) — чемпион СССР по хоккею с мячом, двукратный чемпион СССР.
 Пахомов, Владимир Михайлович (1942—2007) — советский и российский режиссёр.
 Пахомов, Владимир Николаевич (1935—2004) — советский и российский журналист.